Tunica peut désigner :

 La tribu amérindienne des Tunica-Biloxi,
 le tunica, leur langue,
 Tunica, ville de Louisiane,
 Tunica, ville du Mississippi,
 Jeanne Tunica y Casas, (1894 - 1972), figure du  Parti communiste calédonien.
 En botanique, un tunica est une couche superficielle d'un méristème.